Ви́нценц Ка́цлер (; 6 октября 1823, Вена — 22 июля 1882, там же) — австрийский художник-график.

В 1840—1844 годах Кацлер обучался в Венской академии художеств. С 1848 года работал над портретами и иллюстрациями, в частности, для периодических изданий Figaro, Kikeriki, Hans-Jörgel и Leipziger Illustrierte. Особенно известен многочисленными ксилографиями и литографиями на исторические темы и по мотивам жизни народа в австрийской монархии.

С 1956 имя Кацлера носит улица в венском районе Зиммеринг.

Примечания

Литература 
 Österreichisches Biographisches Lexikon 1815—1950 (ÖBL). Band 3, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1965, S. 266—267

Выпускники Венской академии искусств
Графики Австрии
Художники-портретисты Австрии